Rende steht für:

 Rende, ein Ort in der Provinz Cosenza in Italien
 Rende (Xundian) (仁德镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Xundian der Hui und Yi in der chinesischen Provinz Yunnan 
 Rende (Tainan) (仁德區), Stadtteil von Tainan in der Republik China auf Taiwan

Rende ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Siciliano di Rende (1847–1897), italienischer Kardinal